Хванхэдо́ — одна из восьми провинций Кореи во время правления династии Чосон. Была расположена на северо-западе Корейского полуострова. Столицей был город Хэджу.

История 
В 1395 году на северо-западе была организована провинция Пхунхэдо (). В 1417 году провинция получила название Хванхэдо, которое происходит от первых букв главных её городов — Хванджу () и Хэджу ().

В 1895 году провинция была реорганизована в районы Хэджу (Хэджу-бу; ) на западе и Кэсон (Кэсон-бу; ) на востоке, однако в 1896 году провинция была восстановлена заново.

В 1945 году Корея была разделена на зоны оккупации СССР и США, соответственно на севере и юге, поделённые 38-й параллелью. Южная часть Хванхэ (вокруг городов Онджин и Йонан) стала частью южнокорейской провинции Кёнгидо.

В 1953 году после окончания Войны в Корее южные части Хванхэдо вновь вошли в состав провинции.

В 1954 году Хванхэдо была поделена на северную и южную части.

География 
Хванхэдо граничила с провинцией Пхёнандо на севере, Канвондо на востоке, Кёнгидо на юге, на западе омывалась Жёлтым морем.

Региональное название провинции — Хэсо.

См. также 
 Провинции Кореи
 История Кореи
 Регионы Кореи
 Хванхэ (диалект корейского языка)

Ссылки 
 История Кореи

География КНДР
Чосон